Linda Thompson peut désigner :
 Linda Thompson (née en 1947), chanteuse britannique ;
 Linda Thompson (née en 1950), actrice américaine.